Murgab – rzeka w Afganistanie i Turkmenistanie
 Murgab – miasto w Turkmenistanie